A eleição presidencial do Brasil em 2018 no Amazonas foram realizadas em 7 de outubro (primeiro turno) e 28 de outubro (segundo turno) como parte das Eleições Gerais de 2018, nas quais todos os 26 estados, além do Distrito Federal, participaram.

Jair Bolsonaro venceu a eleição no Amazonas em ambos os turnos, no primeiro, com 43,48% dos votos e no segundo com 50,27% dos votos.

Amazonas foi um dos quatros estados, que deram vitórias ao PT no 2º turno em todas as eleições desde 2002, que rejeitou o PT em 2018.

Eleições Presidenciais

Resultados em todo o estado

Resultados por Município no 2º turno 

!Artigos novos 
Eleição presidencial no Brasil em 2018
2018 no Amazonas